Victoria Park (Australië), de hoofdstad van Town of Victoria Park
 Victoria Park (stadion), het stadion van de Australianfootballclub Collingwood Football Club
 Victoria Park (Dingwall), het stadion van Ross County FC
 Victoria Park (Edmonton), een park in de Canadese stad Edmonton
 Victoria Park (Hartlepool), het stadion van Hartlepool United FC
 Victoria Park (Hongkong), een openbaar park in Causeway Bay, Hongkong
 Victoria Park (Londen), een openbaar park in Londen